В женском турнире по футболу на летних Азиатских играх 2014 принимали участие 11 команд. Соревнования начались 14 сентября и проходили в 4 городах Республики Корея: Инчхоне, Ансане, Кояне и Хвасоне. В финале 1 октября со счётом 3:1 победу одержали футболистки сборной КНДР.

Составы

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
8 мячей
  Ниса Ромьен
7 мячей
  Ю Ёнъа
6 мячей
  Чон Гаыль
  Чон Сольбин

См. также 
 Футбол на летних Азиатских играх 2014 (мужчины)

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте

Футбол в Азии в 2014 году
Футбол на Азиатских играх
Соревнования на летних Азиатских играх 2014